Fölsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fölsjö, sjö i Borås kommun, 
Fölsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (1,6 ha)
Fölsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (53,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn